Usher est un patronyme porté notamment par :

 Alberto Héber Usher (1918-1981), homme politique uruguayen ;
 David Usher (né en 1966), chanteur compositeur pop rock britannique ;
 Gray Usher (1903-1987), écrivain britannique ;
 Guy Usher (1883-1944), acteur de cinéma américain ;
 Jessie Usher (né en 1992), acteur américain ;
 John Palmer Usher (1816-1889), homme politique américain ;
 Usher (né en 1978), chanteur de R'n'B, danseur, acteur, parolier et producteur américain ;
 James Usher, alias Ussher (1581-1656), primat d'Irlande ;

Littérature 
La Chute de la maison Usher est une nouvelle d'Edgar Poe qui a inspiré de nombreuses œuvres.

Maladie 
Syndrome d'Usher: Ce syndrome associe une perte de l'audition à une affection dégénérative de la rétine.

Musique 
Usher,  album de ce chanteur sorti en 1994.